(* 1959), entrepreneur allemand 
 Hanno Müller-Brachmann (* 1970), baryton-basse allemand
  (* 1904), commandant allemand de U-boat 
  (1777-1822), écrivain allemand
 Ralf Brachmann (* 1962, Ludwigshafen), karaté-ka allemand

Divers 
 Syndrome de Brachmann-de Lange